Amalienhof steht für:
 Amalienhof (Assenheim), Hof in Assenheim (Niddatal) in Hessen, Deutschland
 Amalienhof (Sulzfeld), Schloss bzw. Herrenhaus in Sulzfeld in Baden-Württemberg, Deutschland

Amalienhof ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Amalienhof (Bartholomä), Teilort von Bartholomä im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Amalienhof (Falkenberg), Wohnplatz in der Gemeinde Falkenberg im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Amalienhof (Dalkendorf), Ortsteil der Gemeinde Dalkendorf im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Amalienhof (Oranienburg), Ortsteil der Stadt Oranienburg im Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Amalienhof (Rechlin), Ortsteil in der Gemeinde Rechlin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Amalienhof (Uckerland), Ortsteil der Gemeinde Uckerland im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Vorwerk Amalienhof, Wohnplatz der Gemeinde Märkische Heide im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

in Lettland
 ein Ort in der Gemeinde Gulbene in der Region Vidzeme

in Polen
 Amalienhof, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Malinowo (Olsztynek), Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Amalienhof, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Bogumiły (Budry), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Amalienhof, Kreis Hohensalza, Wartheland, seit 1945: Dębina (Janikowo), Ort im Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Amalienhof, Kreis Köslin, Pommern, seit 1945: Dworek (Będzino), Ort im Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern
 Amalienhof, Kreis Mogilno, Wartheland, seit 1945: Jeziorki (Strzelno), Ort im Powiat Mogileński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Amalienhof, Kreis Naugard, Pommern, seit 1945: Wierzchosław, Ort im Powiat Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern
 Amalienhof, Stadt Soldau/Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Malinowo (Działdowo), Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Amalienhof, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, seit 1945: Malinowo (Górowo Iławeckie), Ort im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Amalienhof, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen, seit 1945: Malinowo (Pasłęk), Ort im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Amalienhof, Kreis Soldin, Brandenburg, seit 1945: Parsko (Śmigiel), Ort in der Woiwodschaft Lebus
 Amalienhof, Kreis Wirsitz, Danzig-Westpreußen, seit 1945: Okaliniec, Ort in der Woiwodschaft Großpolen

in Tschechien
 Amálie, Einschicht der Gemeinde Ruda in Tschechien